Склад збірної Англії на чемпіонаті Європи 1992 

Докладніше…Чемпіонат Європи з футболу 1992
Англія 1992